Daniel Poizl (* 24. března 2001, Karlovy Vary) je český hokejový obránce hrající za tým SK Horácká Slavia Třebíč v Chance lize.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2017/18
| SKLH Žďár nad Sázavou
| 2. ČHL
| 12 || 1 || 2 || 3 || 6
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19
| SKLH Žďár nad Sázavou
| 2. ČHL
| 2 || 0 || 0 || 0 || 4
| — || — || — || — || —
|- 
| 2018/19
| HC Benátky nad Jizerou
| 1. ČHL
| 14 || 0 || 1 || 1 || 6
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| HC Sparta Praha
| Superpohár DHL
| 4 || 1 || 3 || 4 || 6
| — || — || — || — || —
|-
| 2019/20
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 13 || 0 || 0 || 0 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| SK Trhači Kadaň
| 1. ČHL
| 36 || 1 || 2 || 3 || 24
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 4 || 0 || 0 || 0 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| HC Stadion Litoměřice
| 1. ČHL
| 6 || 0 || 2 || 2 || 4
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| HC Baník Sokolov
| 1. ČHL
| 17 || 1 || 0 || 1 || 4
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 1 || 0 || 0 || 0 || 2
| — || — || — || — || —
|-
| 2021/22
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 46 || 5 || 4 || 9 || 24
| 4 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | ČHL celkově
! 18
! 0
! 0
! 0
! 6
! —
! —
! —
! —
! —
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | 1. ČHL celkově
! 155
! 8
! 13
! 21
! 84
! 9
! 0
! 3
! 3
! 4
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Čeští hokejoví obránci
Hráči HC Žďár nad Sázavou
Hráči HC Benátky nad Jizerou
Hráči SK Kadaň
Hráči HC Stadion Litoměřice
Hráči HC Baník Sokolov
Hráči HC Sparta Praha
Hráči SK Horácká Slavia Třebíč
Narození v roce 2001
Narození 24. března
Narození v Karlových Varech
Žijící lidé
Muži